Thomas Meunier peut désigner :
 Thomas Meunier (1991-), footballeur international belge ;
 Thomas Meunier (1994-), joueur français de volley-ball.